Ян Гюйген ван Линсхотен (; ,  — , ) — нидерландский купец, путешественник и историк.

Биография 

Линсхотен родился в 1563 году в Харлеме в семье нотариуса, после семья переехала в город Энкхёйзен. Он вместе со своим братом уехал в 1576 году в Севилью, где пробыл до 1580 года. Потом он занялся купеческим делом в Португалии. Но дела пошли плохо, поэтому с помощью знакомого архиепископа он отправился в Индию, а в 1583 году Линсхотен уехал в Гоа. После смерти архиепископа в 1587 году, он поехал сначала в Лиссабон, а затем в 1589 году на остров Святой Елены. Его путешествие прервали пираты, и он в 1592 году прибыл на Азорские острова, а в 1594 году вернулся в Нидерланды. Он отправился в плавание экспедиции Виллема Баренца в поисках северо-восточного прохода. Ян ван Линсхотен написал две книги, изданных в Голландии и в Лондоне.

Интересные факты 
Именно ван Линсхотену приписывают копирование сверхсекретных португальских морских карт, что позволило Британской и Голландской Ост-Индской компаниям лишить монополии Португалию.

Литература 
 . Full text at Internet Archive.
 
 Van Linschoten, Jan Huyghen. Voyage to Goa and Back, 1583—1592, with His Account of the East Indies : From Linschoten’s Discourse of Voyages, in 1598/Jan Huyghen Van Linschoten. Reprint. New Delhi, AES, 2004, xxiv, 126 p., $11. ISBN 81-206-1928-5.

См. также 
 Экспансия Нидерландов

Примечания 

Историки Нидерландов
Предприниматели Нидерландов
Путешественники Нидерландов